Каморра:
 Каморра — неаполитанская мафия.
 Каморра — комическая опера Э. Эспозито (1902).
 Каморра — фильм Л. Вертмюллер (1985).